Иван Кричак (; ) — сербский футболист, защитник клуба «Мьельбю».

Клубная карьера 
На юношеском уровне выступал за белградские «Партизан» и «Рад». В составе последнего дебютировал в чемпионате Сербии 14 октября 2015 года в гостевом поединке с ОФК, появившись на поле 85-й минуте. Осенью также принял участие в трёх встречах в Юношеской лиге УЕФА со словенским «Домжале» и шведским «Эльфсборгом». Первую половину 2016 года провёл на правах аренды в столичном «Жарково», в составе которого сыграл 10 встреч в Лиге Белграда и двух матчах кубка страны. В январе 2017 года стал игроком «Синджелича».

В январе 2019 года перешёл в «Радник» из Сурдулицы. 10 марта в игре со «Спартаком» из Суботицы сыграл первую игру за клуб в сербской Суперлиге. За три года, проведённые в команде, принял участие в 67 матчах и забил два мяча.

13 марта 2021 года стал игроком шведского «Мьельбю», подписав с клубом контракт, рассчитанный на два года. 11 апреля в игре первого тура с «Варбергом» дебютировал в чемпионате Швеции, заменив на 76-й минуте Дана Клинкенберга.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на сайте fotbolltransfers.com 

Футболисты Сербии
Игроки ФК «Рад»
Игроки ФК «Жарково»
Игроки ФК «Синджелич» Белград
Игроки ФК «Радник» Сурдулица
Игроки ФК «Мьельбю»